50-й сезон Формулы-1 состоял из 16 гран-при и проходил с 7 марта по 31 октября. Чемпионом мира стал Мика Хаккинен, Кубок конструкторов завоевала команда Феррари.

Гонщики и команды

Результаты чемпионата

Гран-при

Личный зачёт 

 
|-
! 1
|  Мика Хаккинен

|align="right"| 76
 
|-
! 2
|  Эдди Ирвайн

|align="right"| 74
 
|-
! 3
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|align="right"| 54
 
|-
! 4
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 48
 
|-
! 5
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 44
 
|-
! 6
|  Ральф Шумахер

|align="right"| 35
 
|-
! 7
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 21
 
|-
! 8
|  Джонни Херберт

|align="right"| 15
 
|-
! 9
|  Джанкарло Физикелла

|align="right"| 13
 
|-
! 10
|  Мика Сало
|
|

||
||
||

|
|
|align="right"| 10
 
|-
! 11
|  Ярно Трулли

|align="right"| 7
 
|-
! 12
|  Деймон Хилл

|align="right"| 7
 
|-
! 13
|  Александр Вурц

|align="right"| 3
 
|-
! 14
|  Педру Динис

|align="right"| 3
 
|-
! 15
|  Оливье Панис

|align="right"| 2
 
|-
! 16
|  Жан Алези

|align="right"| 2
 
|-
! 17
|  Педро де ла Роса

|align="right"| 1
 
|-
! 18
|  Марк Жене

|align="right"| 1
 
|-
! 19
|  Алессандро Дзанарди

|align="right"| 0
 
|-
! 20
|  Тора Такаги

|align="right"| 0
 
|-
! 21
|  Жак Вильнёв

|align="right"| 0
 
|-
! 22
|  Лука Бадоер

|

|align="right"| 0
 
|-
! 23
|  Рикардо Зонта

|
|
|

|align="right"| 0
 
|-
! -
|  Стефан Сарразан
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0

Кубок конструкторов

Замены 
 Михаэль Шумахер (Феррари) был заменён из-за двойного перелома ноги на Мику Сало в Австрии, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии и Европе.
 Рикардо Зонта (BAR) из-за травмы был заменён на Мику Сало в Сан-Марино, Монако и Испании.
 Лука Бадоер (Минарди-Форд) был заменён на Стефана Сарразана в Бразилии.

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru
 Обзор сезона на stop-n-go.ru

Сезоны Формулы-1